Ма(к)сими́нуш () — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага. Является составной частью муниципалитета Брага. Находится в составе крупной городской агломерации Большое Минью. По старому административному делению входил в провинцию Минью. Входит в экономико-статистический субрегион Каваду, который входит в Северный регион. Население составляет 9792 человека на 2011 год. Занимает площадь 1,76 км².

Население

Примечания 

Районы округа Брага